Explorer er flertydigt.

 Explorer (Windows) – et essentielt browserprogram i Microsoft Windows.
 Explorer (guitar) – et specielt design til guitarer.
 Explorerprogrammet – USA's første forsøg på at opsende satellitter.